A Gentleman of Paris – film del 1927 diretto da Harry d'Abbadie d'Arrast
A Gentleman of Paris – film del 1931 diretto da Sinclair Hill